Кампо Нуеве има више значења:

 Кампо Нуеве, Ел Капулин (Нуево Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Кампо Нуеве, Ла Онда (Мигел Ауза), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику